Bieg na 500 metrów kobiet rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 18 lutego w hali Gangneung Oval w Gangneung.

Złoty wywalczyła Japonka Nao Kodaira, która ustanowiła nowy rekord olimpijski. Druga była Koreanka Lee Sang-hwa, a na najniższym stopniu podium stanęła Karolína Erbanová z Czech.
Jedyna startująca Polka - Kaja Ziomek - była 25.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o biegu na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018